Thorncliffe est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Thorncliffe, quartier de Calgary, Alberta
Thorncliffe, quartier d'Edmonton, Alberta
Thorncliffe, quartier de North Bay, Ontario
Thorncliffe Park, quartier de Toronto, Ontario

Thorncliffe, village du Staffordshire
Thorncliffe, hameau de Kirkburton, Yorkshire de l'Ouest

Homonymie de toponyme